Mary Anderson kan syfta på:

 Mary Anderson (fackföreningsledare) (1872–1964), svensk-amerikansk fackföreningsledare
 Mary Anderson (uppfinnare) (1866–1953), amerikansk ranchägare och vinodlare, som uppfann vindrutetorkaren
 Mary Anderson (skådespelare) (1859–1940), amerikansk skådespelare
 Mary Anderson (filmskådespelare) (1918–2014), amerikansk skådespelare
 Mary Anderson (politiker) (1887–1966), nyzeeländsk politiker

Se även 
 Mary Andersson (1929–2020), svensk författare